

Постенкілл — місто, штат Нью-Йорк
 Постенкілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк